Dactylanthus (dier), een geslacht van neteldieren uit de klasse van de bloemdieren (Anthozoa)
Dactylanthus (plant), een geslacht van parasitaire planten uit de familie Balanophoraceae